La grossesse transgenre est la gestation d'un ou de plusieurs embryons ou fœtus par des personnes trans. Si elle est une réalité pour des hommes trans et des personnes non binaires assignées femmes à la naissance, elle n'est que théorique concernant les femmes trans.

Hommes trans 

Certains hommes transgenres peuvent devenir enceints s'ils ont pu préserver leurs ovaires et leur utérus. Malgré le traitement hormonal, la grossesse et l'accouchement sont généralement les mêmes que les femmes cisgenres. Toutefois, les hommes enceints sont souvent soumis à des préjugés, la grossesse étant traditionnellement considérée comme exclusivement féminine. Selon l'étude « Transgender Men Who Experienced Pregnancy After Female-to-Male Gender Transitioning » par le Collège Américain des Obstétriciens et Gynécologues, il y a un manque de sensibilisation, de services et d'assistance médicale pour les hommes enceints, ce qui peut conduire à de mauvais accès aux soins prénataux. En outre, l'étude a également montré que certaines personnes ont expérimenté une dysphorie de genre et des sentiments d'isolement dus aux changements importants lors de la grossesse tels que l'hypertrophie des seins, une différence de considération sociale, une mauvaise perception de leur identité de genre. Les termes utilisés pour décrire les hommes au cours de la grossesse ont notamment été : « Papa », « Transporteur », et « Parent gestationnel », pour affirmer que la grossesse peut aussi être une expérience masculine.

Fertilité 
L’utilisation d’un traitement hormonal par les hommes transgenres pourraient causer des problèmes de fertilité, de fécondité et altérer le développement du fœtus. Toutefois, il n’existe pour l’instant que peu d’études sur le sujet. La prise de testostérone provoquant l’arrêt du cycle menstruel, il était cru que cela empêcherait également la grossesse. Toutefois, des cas de grossesses involontaires sont documentés.

Contexte légal 
En France, jusqu'à 2016, la loi imposait la stérilité des personnes trans avant qu'elles puissent effectuer un changement d'état civil ; depuis, s'il n'y a pas de loi interdisant la grossesse aux hommes trans, leur droit effectif à tomber enceint reste très limité : jusque 2021, ils ne pouvaient bénéficier d'une procréation médicalement assistée, celle-ci étant limitée aux couples cisgenres hétérosexuels, puis, à partir de 2021, aux femmes seules et aux couples lesbiens et hétérosexuels, en excluant explicitement les hommes trans. Aux États-Unis, la situation varie très fortement d'État à État, certains exigeant des opérations de réattribution sexuelle qui provoquent la stérilité.

Médiatisation de grossesses 
Matt Riz, un homme transgenre, a enfanté un fils nommé Blake en  grâce aux dons de sperme de trois amis cisgenres au cours d'une relation avec l'écrivain transgenre Pat Califia.

Thomas Beatie, un autre homme trans, a donné naissance à trois enfants. Il a choisi de devenir enceint après l'annonce de la stérilité de sa femme Nancy, grâce à un don de sperme cryogénique et une seringue ; le processus global ayant été réalisé à la maison. Thomas a écrit un article sur l'expérience dans The Advocate. The Washington Post a développé l'histoire le , quand le blogueur Emil Steiner a appelé Beatie le premier homme « légalement » enceint, en référence à certains états ayant reconnu juridiquement Beatie en tant qu'homme. En 2010, le Guinness World Records a reconnu Beatie comme le  (premier homme marié à accoucher). Beatie a donné naissance à une fille nommée Susan Juliette Beatie, le . Barbara Walters a annoncé la deuxième grossesse de Beatie sur The View, et Beatie a donné naissance à un garçon nommé Austin Alexander Beatie, le . Beatie a donné naissance à son troisième enfant, un garçon, nommé Jensen James Beatie, le .

Yuval Topper, un homme transgenre israélien, a donné naissance à un enfant le .

Représentations culturelles 
Le , la nouvelle norme 14.0 d’Unicode est approuvée. Parmi les nouveaux émojis ajoutés se trouvent ceux d’une personne enceinte et d’un homme enceint.

Femmes trans 
Les personnes ayant été assignées homme à la naissance n'ont généralement pas naturellement l'anatomie permettant le développement embryonnaire et fœtal. La question théorique de la grossesse extra-utérine (grossesse à l'extérieur de la cavité utérine), pour les personnes n'ayant pas naturellement l'anatomie le permettant, a été abordée par les spécialistes du domaine de la médecine, qui soulignent que la notion d'implantation extra-utérine, bien que théoriquement plausible, n'a jamais été tentée et qu'il serait difficile de la justifier, même pour les femmes cisgenres, en raison des risques encourus pour la santé de la mère et de l'enfant.

Robert Winston, l'un des pionniers de la fécondation in vitro, a dit au Sunday Times que « la grossesse masculine serait certainement possible » par l'implantation d'embryon dans l'abdomen ; le placenta étant attaché à un des organes internes tel que le côlon et, plus tard, livré par césarienne. L'implantation d'embryon extra-utérine le long de la paroi abdominale, et ainsi la croissance du placenta, pourrait cependant être très dangereuse et potentiellement mortelle à l'accouchement ; il est donc peu probable qu'elle soit étudiée chez l'être humain.

Notes et références

Notes

Références 

Transmasculinité
Traitement en gynécologie-obstétrique
Grossesse